Chiesa di San Grato a Bellano
Chiesa di San Grato a Cossila San Grato, frazione di Biella
Chiesa di San Grato a Penango
Chiesa di San Grato a Piscina
Chiesa di San Grato a Pontboset
Chiesa di San Grato a Saluggia
Chiesa di San Grato a Valgrisenche